Kotew ist der Familienname folgender Personen:

 Dimitar Kotew (* 1941), bulgarischer Radrennfahrer
 Kiril Kotew (* 1982), bulgarischer Fußballspieler